świnie – niektóre gatunki zwierząt z rzędu świniowatych
 Świnie – gra karciana
 Świnie – album zespołu Morawski Waglewski Nowicki Hołdys wydany w 1985 roku

Zobacz też